Rosa Puig i Llonch (Terrassa, 1901-1999), compositora i professora de música
 Maria Rosa Puig Oliver (Algaida, 1972), política mallorquina